Contramaestre peut désigner :
 Contramaestre, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Santiago de Cuba
 le río Contramaestre, un cours d'eau de Cuba
 le Contramaestre Casado (A-01), un navire espagnol